

Persone 
 Anthony O'Sullivan (XIX secolo–1920) – attore e regista statunitense
 Dan O'Sullivan (1968) – ex cestista statunitense
 Denise O'Sullivan (1994) – calciatrice irlandese
 Donal Cam O'Sullivan Beare (1561-1618) – nobile e militare irlandese
 Gilbert O'Sullivan (1946) – cantautore irlandese
 Gillian O'Sullivan (1976) – ex marciatrice irlandese
 John L. O'Sullivan (1813-1895) – giornalista, editore e ambasciatore statunitense
 Marcus O'Sullivan (1961) – ex mezzofondista irlandese
 Maureen O'Sullivan (1911-1998) – attrice irlandese naturalizzata statunitense
 Maurice O'Sullivan (1904-1950) – scrittore irlandese di lingua irlandese
 Richard O'Sullivan (1944) – attore britannico
 Ronnie O'Sullivan (1975) – giocatore di snooker inglese
 Sonia O'Sullivan (1969) – ex mezzofondista e maratoneta irlandese
 Thaddeus O'Sullivan (1947) – regista e sceneggiatore irlandese
 Tommy O'Sullivan (1995) – calciatore gallese
 Zak O'Sullivan (2005) – pilota automobilistico britannico

Storia di famiglia 
 O'Sullivan – clan gaelico irlandese che ha avuto un ruolo prominente in quelle che oggi sono le contee di Cork e Kerry